Stefan III kan syfta på:
Stefan III, påve 768-772. 
Stefan II, påve 752-757; benämndes Stefan III fram till 1960. 
Stefan III av Ungern, kung 1163-1173.
Stefan III av Moldavien, även kallad Stefan den store (Ştefan cel Mare), furste 1457-1504.

Regentnamn

eo:Stefano#Regantoj